Button Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Button Butte (Idaho)	
 Button Butte (Fergus County, Montana, 1372 m)	
 Button Butte (Fergus County, Montana, 904 m)	
 Button Butte (Phillips County, Montana)